Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Ignacio Gonzalez-King che hanno battuto in finale Gianluca Bazzica e Paul Capdeville 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Giorgio Galimberti (primo turno)

 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (semifinali)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Bruno Soares (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2004